O Campeonato Moldavo de Futebol (nome oficial, Divizia Națională) de 2021–22 foi a edição de 2021 do campeonato nacional da Moldávia.

Início 
O torneio, que é organizado pela Federação Moldava de Futebol, começou em 1 de julho de 2021 e está previsto para ser finalizado em 28 de novembro de 2022.

Equipes participantes 
 FC Sheriff (Tiraspol)
 FC Petrocub (Hîncești)
 FC Milsami (Orhei)
 Sfântul Gheorghe (Suruceni)
 Dinamo-Auto (Tiraspol)
 FC Bălți (Bălți)
 FC Zimbru (Chișinău)
 FC Florești (Florești)

Ver também
 Campeonato Moldavo de Futebol
 Copa da Moldávia
 Supercopa da Moldávia
 Liga dos Campeões da UEFA

2021 no futebol
2022 no futebol
Futebol da Moldávia
Competições nacionais de futebol da Europa